Constantin Negruzzi ou Costache Negruzzi (1808-1868), écrivain, traducteur et homme politique roumain ;
 Ella Negruzzi (1876-1948), avocate et militante pour les droits des femmes roumaine ;
 Iacob Negruzzi (1842-1932), poète et prosateur roumain ;
 Leon Negruzzi (1840-1890), homme politique et écrivain roumain ;
  (1899-1987), poète, écrivain et traducteur roumain.